А́рбунас () — горная деревня в Греции. Относится к общине Калаврита в периферийной единице Ахея в периферии Западная Греция. Расположена на высоте 736 метров над уровнем моря, у южного подножия хребта Ароания (Хелмос), на левом берегу реки , притока Ладона. Население 41 человек по переписи 2011 года.

До 16 октября 1940 года () называлась Арбу́на ().

Сообщество Арбунас 
Сообщество Арбуна () создано 28 августа 1912 года (). 16 октября 1940 года сообщество было переименовано в Арбунас (). Площадь 13,054 км². В сообщество входит деревня . Население 52 человека по переписи 2011 года.

Население

Примечания 

Населённые пункты Греции
Ахея